Пуерто Анхел има више значења:

 Пуерто Анхел (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуерто Анхел (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику